«15 лет 1987-2002» — видеоальбом российской хеви-метал группы «Мастер», который вышел в 2002 году.

Об альбоме 
27 апреля 2002 года группа отпраздновала своё 15-летие концертом в ДК МАИ. В качестве приглашенных гостей на нем приняли участие Андрей Большаков, Геннадий Матвеев, Анатолий Шендер, Михаил Серышев и Владимир Холстинин.

Список композиций

Участники записи

Основной состав 
 Алексей «Lexx» Кравченко — вокал
 Алексей Страйк — гитара
 Алик Грановский — бас-гитара
 Александр Карпухин — ударные

Приглашённые участники 
 Михаил Серышев — вокал (12-15, 20)
 Андрей Большаков — гитара (14-15, 18-20)
 Владимир Холстинин — гитара (19-20)
 Геннадий Матвеев — клавишные
 Анатолий Шендеров — ударные (7-8, 12-14)

Ссылки 
 Рецензия на альбом «15 лет: 1987-2002 (dvd)» в журнале Dark City № 10, 2002 год 
 https://web.archive.org/web/20130929012406/http://rockruss.ru/mas_d09.html
 http://www.covrik.com/covers/20130523/21master15let2002g_rs.jpg

Примечания 

Альбомы России
Альбомы группы «Мастер»